Мы́шца гордецо́в, Пирамидальная мышца носа, Мышца, опускающая переносье  () в виде продолговато-плоских пучков начинается на спинке носа от носовой кости и от апоневроза носовой мышцы и прикрепляется к коже надпереносья (в области глабелла), соединяется с лобной мышцей.

Функция 

Опуская кожу данной области книзу, вызывает образование поперечных складок над переносьем.

Примечания 

Мышцы головы